Пате́ль или Пате́л () — индийская фамилия. Известные носители:

Патель 
 Патель, Амиша (род. 1975) — индийская актриса и модель.
 Патель, Ашмит (род. 1978) — индийский актёр.
 Патель, Валлабхаи (1875—1950) — индийский политический и государственный деятель.
 Патель, Дев (род. 1990) — британский актёр индийского происхождения, сыгравший главную роль в фильме «Миллионер из трущоб».

Пател 
 Пател, Прити (род. 1972) — британская женщина-политик.
 Пател, Радж (род. 1972) — американский учёный, журналист, писатель, активист борьбы за права человека.
 Пател, Рикен (род. 1977) — основатель и исполнительный директор «Авааз».